Guarapari Rock es el décimo álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño Tatto Falconi TTF. Este disco fue el segundo en idioma portugués de la banda y cuenta con 10 temas, todas sus canciones en Portugués. «Guarapari Rock» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum. este disco tiene como temática de "vivencias de Falconi en su ciudad natal guarapari, espíritu santo Brasil e incluye historias de amor" el álbum esta dedicado a guarapari ciudad donde nació y comenzó musicalmente inspirado por su padre "Jose Carlos Falconi" que también era un conocido músico y cantante en guarapari, el disco fue lanzado después de la gira "Five Forces" de Tatto Falconi TTF a Europa, y también Sudamérica, cuando Tatto Falconi TTF se presentan en escenarios de Madrid y Valencia España, luego Berlín y Hamburgo, Alemania. posteriormente a México DF concluyendo en Lima, Perú. Después del lanzamiento de este y otros discos la banda se disulve saliendo los ex miembros Luciano Assunção (guitarra), Juliano Ferreira (bajo y coros) y Dave Writer (batería).. La banda continuaría con nuevos integrantes Rodolfo Flores (Guitarra), George Elso (Bajo y Coros), y Cristóbal Casarejos (Batería). "Guarapari Rock" logró consolidarse como unos de los discos más escuchados en radios emisoras brasileñas, las canciones «Guarapari Rock», «Eles Nunca Vão Entender», «Eu Quero Rock And Roll» y «A Sua Inocência», también terminaron siendo un éxito en emisoras radiales brasileñas y portuguesas.

Lista de canciones 
 "Viajante" - 2:50
 "Pense em Mim" - 3:34
 "A Saudade Aperta" - 3:03
 "Eles Nunca Vão Entender" - 2:11
 "Eu Quero Rock And Roll" - 4:14
 "A Sua Inocência" - 4:37
 "O Rock Inflamável" - 4:46
 "Guarapari Rock" - 4:09
 "Cansado de Rockstar" - 4:51
 "7 Portas" - 4:20

Referencias

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2017
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo